Роберт Бургундец (; около 1023—1098) — сеньор де Краон, сеньор де Сабле из Неверского дома. Его сыновья стали основателями дома де Краон и дома де Сабле.

Биография 
Роберт был вторым сыном Рено I, графа Невера, и Аделы Французской. После смерти отца (1040 год), когда наследником стал старший сын Гильом, Роберт вместе с младшими братьями Генрихом и Ги поступил на службу к графу Анжу Жоффруа II Мартелу, второму мужу его двоюродной бабки Маго Бургундской. В начале 1050-х годов он получил от графа в лен замок Краон на границе с Мэном; в 1068 году в результате брака он стал владельцем ещё одного замка — Сабле. Благодаря этим владениям и семейным связям с графами Анжу и с королевским домом Роберт и его потомки стали важной политической силой в регионе.

Роберт Бургундец принял участие в Первом крестовом походе и умер на пути в Святую землю.

Семья 
Роберт был женат на Авуазе де Сабле, дочери Жоффруа де Сабле и внучке виконта Мэна Рауля III. В этом браке родились:

 Рено I, сеньор де Краон
 Роберт I (умер около 1110), сеньор де Сабле
 Бургонда; муж — Рено III, сеньор де Шато-Гонтье

Предки

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Неверский дом
Сеньоры де Краон
Сеньоры де Сабле
Участники Первого крестового похода